Rupps ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rupps (1894–1969), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Martin Rupps (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler, Journalist und Autor